Ramsund, une localité en Norvège ;
 Ramsund, une localité en Suède.